Isse – comune del dipartimento francese della Marna
 Issé – comune del dipartimento francese della Loira Atlantica